Stadtkirche St. Peter steht für:
 Stadtkirche St. Peter (Eisenberg)
 Stadtkirche St. Peter (Sonneberg)